Кегостров, также остров Кего — остров в дельте Северной Двины в черте города Архангельска.

Остров является популярным местом отдыха у горожан. На остров в летнее время регулярно ходит теплоход, в зимнее время связь осуществляется по льду Северной Двины. Южная часть острова Кего с посёлком Кегостров административно относится к Октябрьскому округу городского округа «Архангельск», а северная часть острова с посёлками Захарово, Кяростров, Одино, Гневашево, Голова, Курган — к Вознесенскому сельскому поселению Приморского района Архангельской области.

Ещё в XVII веке расстояние между правым берегом Северной Двины и Кегостровом не превышало 500 метров. Известный полярный исследователь Ф. П. Литке свидетельствует о том, что в начале XIX века он встречал в Архангельске старожилов, которые помнили, как между городом и Кегостровом разговаривали «с голосу на голос». Сейчас же между центром Архангельска и Кегостровом не менее двух километров.

В XVIII — первой половине XIX века на Кегострове был сосновый бор, служивший местом отдыха для жителей центральной части Архангельска в воскресные и праздничные дни.

С 1931 года по 1963 год на острове находился основной аэропорт города Архангельска.

Этимология 
Слово «кег» по-карельски означает подверженный разрушению. Действительно, весенними разливами Северной Двины Кегостров постепенно размывается и уменьшается в размерах.

См. также 
 Краснофлотский (остров)
 Куростров
 Линский Прилук
 Повракульский

Карты 
 
 

Острова на Северной Двине
География Архангельска
Острова Архангельской области